

Patronyme 

 Henri Guybet (1936-), acteur français ;
 Christophe Guybet (?-), son fils, acteur et humoriste français.
Patronyme français